FM ima več pomenov:
Fakulteta za management v Kopru
V tiskarstvu pomeni FM frekvenčno moduliran raster
V elektroniki pomeni FM frekvenčno modulacijo

Glej tudi

Zunanje povezave